Лемур может означать:

 Лемур (, ), или лярва () — злой дух в древнегреческой и римской мифологиях.
 Лемур — представитель инфраотряда приматов лемурообразные ().

См. также 
 Lemur — род кошачьи лемуры, единственным видом которого является кошачий лемур.